The Doctor steht für:

 The Doctor, englische Bezeichnung der Hauptfigur der Fernsehserie Doctor Who, siehe Der Doktor
 The Doctor, englischer Titel eines Spielfilms von Randa Haines aus dem Jahr 1991, siehe Der Doktor – Ein gewöhnlicher Patient
 The Doctor, ein Gemälde des Malers Luke Fildes
 The Doctor ist der Nickname des Pokerspielers James Dempsey
 The Doctor ist der Nickname des Motorradrennfahres Valentino Rossi